Sorte September kan henvise til flere artikler:

 Sorte September i Jordan – konflikt mellem palæstinensiske guerilla organisationer og Kong Hussein af Jordan, som begyndte i 1970 og endte i 1971 med udvisningen af PLO til Libanon.

 Sorte September (gruppe) – en palæstinensisk militant gruppe.